Христофор Колумб — многозначное понятие.
 Колумб, Христофор (1451—1506) — испанский мореплаватель, считающийся первооткрывателем Америки.
 «» — опера Дариюса Мийо.
 «Христофор Колумб» — японский аниме-сериал, 1992.
 «Христофор Колумб: Завоевание Америки» — кинофильм, 1992.
 Международный аэропорт имени Христофора Колумба — аэропорт в Генуе, Италия.

См. также